Kreuger ist der Familienname folgender Personen:

 Frederik H. Kreuger (1928–2015), niederländischer Elektroingenieur, Erfinder und Schriftsteller
 Ivar Kreuger (1880–1932), schwedischer Unternehmer
 Kurt Kreuger (Boxer) (1913–2005), schwedischer Boxer
 Kurt Kreuger (1916–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Miles Kreuger (* 1934), US-amerikanischer Filmhistoriker
 Nils Edvard Kreuger (1858–1930), schwedischer Maler, Zeichner, Illustrator und Werbegrafiker

Siehe auch:
 Kröger